Orbán Dezső (1882–1964) író
 Orbán Dezső (1884–1986) festőművész, grafikus, művészetpedagógus
 Orbán Dezső (1936–) romániai magyar közgazdász, városi tanácsos, Marosvásárhely polgármestere (1990)